

Germania 
 Wehr – città del circondario di Landshut (Baden-Württemberg)
 Wehr – comune del circondario rurale di Ahrweiler (Renania-Palatinato)

Pagine correlate 
 Wer